Mişca je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Bihor, pritoka rijeke Borod.

Rijeke Rumunjske